Карасевич Ніна Василівна, Карасе́вич Ні́на Васи́лівна (нар. 29 жовтня 1984, Київ) — українська біатлоністка, чемпіонка Європи.

 Карасевич Олександр Мирославович (народ. 24 серпня 1948 року в м. Турка Львівської області Української РСР) — учений, доктор технічних наук.